Plaats in Indonesië
 Taraban (Paguyangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Taraban (Larangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java